L'île Carcass (en anglais Carcass Island, en espagnol Isla del Rosario) est une des îles Malouines (Falkland Islands).

Île aux Malouines